Куту́зовский:

 Кутузовский — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
 Кутузовский — сельское поселение в Сергиевском районе Самарской области.
 Кутузовский — микрорайон города Одинцово Московской области.
 Кутузовский — бывший муниципальный округ в Москве, вошедший в состав района Дорогомилово.
 Кутузовский — прежнее название Яловенского района Молдавии.

Разное 
 Кутузовский переулок
 Кутузовский проезд
 Кутузовский проспект
 Кутузовский скит
 Кутузовский фонтан

См. также